Ангелов може да се отнася за:
 Александър Ангелов (р. 1971), български спортен функционер
 Ангел Ангелов, няколко души с това име
 Ангелов, село в Северна България
 Аню Ангелов (р. 1942), български офицер и политик
 Боню Ангелов (1915 – 1989), български филолог
 Боян Ангелов (р. 1955), български писател
 Васил Ангелов (1882 – 1953), български революционер
 Георги Ангелов, няколко души с това име
 Дарин Ангелов (р. 1980), български актьор
 Деян Ангелов (р. 1980), български актьор
 Димитър Ангелов, няколко души с това име
 Донко Ангелов (р. 1965), български лекоатлет
 Дончо Ангелов (1884 – 1921), български революционер
 Емил Ангелов (р. 1980), български футболист
 Иван Ангелов, няколко души с това име
 Йосиф Ангелов (1857 – 1913), български офицер
 Кольо Ангелов (?-1903), български революционер
 Любомир Ангелов (1912 – 1984), български футболист
 Михаил Ангелов (р. 1932), български диригент
 Николай Ангелов (1939 – 2008), български актьор
 Панайот Ангелов (1858 – 1919), български офицер
 Пано Ангелов (1879 – 1903), български революционер
 Петър Ангелов, няколко души с това име
 Рачо Ангелов (1873 – 1956), български лекар и политик
 Румен Ангелов (р. 1974), български футболист
 Сашо Ангелов (р. 1969), български футболист
 Станислав Ангелов (р. 1978), български футболист
 Стоян Ангелов (1800 – ?), български духовник
 Тимо Ангелов (1882 – 1903), български революционер
 Тодор Ангелов (1900 – 1943), български терорист
 Харалан Ангелов (1845 – 1904), български поет
 Цветан Ангелов (1922 – 1982), български детски писател
 Юлиан Ангелов (р. 1975), български политик
 Юрий Ангелов (р. 1949), български актьор